De UEFA Cupfinale van het seizoen 2008/09 was de 38e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het was tevens de laatste finale alvorens het toernooi werd omgedoopt tot de UEFA Europa League. Het Oekraïense Sjachtar Donetsk nam het op tegen het Duitse Werder Bremen. Beide clubs hadden nog nooit eerder tegen elkaar gespeeld. Sjachtar haalde het na verlengingen met 2-1.

Wedstrijdverslag
Luiz Adriano, een van de vele Braziliaanse sterspelers van Sjachtar, opende na 25 minuten de score. Werder Bremen reageerde meteen tegen. Tien minuten na het openingsdoelpunt bracht Naldo, eveneens een Braziliaan, via een vrije trap de score weer in evenwicht. Na de rust vielen er geen doelpunten meer en dus kwamen er verlengingen. Na 7 minuten bracht Jádson de Oekraïners weer op voorsprong. Bremen kon niet meer gelijkmaken en zag hoe Sjachtar voor het eerst een Europese trofee in ontvangst mocht nemen.

Wedstrijdinfo

Zie ook 
 UEFA Cup 2008/09
 UEFA Intertoto Cup 2008

Referenties 

2009
UEFA
Europacupvoetbal 2008/09
Sportevenement in Istanboel
Werder Bremen
FK Sjachtar Donetsk